Мюлу́з (фр. Mulhouse) — многозначный термин.

 Мюлуз — город во Франции, крупнейший город департамента Верхний Рейн и второй по значимости город Эльзаса. 
 Мюлуз (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Эльзас. 
 Мюлуз (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.